Nikolaj Koeznetsov, een admiraal van de Sovjet-vloot
 Admiraal Koeznetsov (schip), een vliegdekschip van de Russische Marine
 Admiraal Koeznetsov-klasse, een klasse vliegdekschip van de Russische Marine